Шотландскую футбольную Премьер-Лигу 2005—2006 выиграл клуб «Селтик» из Глазго. Матчи проходили с 30 июля 2005 года по 7 мая 2006 года.

Как победитель национального чемпионата «Селтик» попал в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Клуб «Харт оф Мидлотиан», занявший второе место, попал во 2-й квалификационный раунд. Впервые с 1995 года один из двух грандов шотландского футбола оказался ниже второго места — им стал «Рейнджерс», отставший от «Хартс» всего на одно очко. «Рейнджерс» попал в Кубок УЕФА, как и клуб второго дивизиона «Гретна», который вышел в финал Кубка Шотландии, где уступил «Хартс».

«Ливингстон», занявший последнее место, покинул Премьер-Лигу, а его место занял победитель первого дивизиона, «Сент-Миррен».

Лучшим бомбардиром турнира стал Крис Бойд, забивший 32 гола (17 за «Рейнджерс» и 15 за «Килмарнок»).

Положение команд

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 

2005-2006
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2005 году
Спорт в Шотландии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006